El término esquirol puede referirse, entre otros, a:

 Esquirol, persona que acepta trabajar en una empresa cuyos trabajadores llevan a cabo un movimiento de huelga;
 Jean Étienne Dominique Esquirol (1772-1840), psiquiatra francés;
 L'Esquirol, un municipio de Barcelona.